Посио — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Посио, Мариго (1882—1932) — албанская общественная деятельница.

Топоним 
 Посио — община в Финляндии.

См. также 
 Посо